Брежу-Пернамбукану () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Пернамбуку.
Население составляет 	216 390	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 547,404	 км². Плотность населения — 	84,95	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона  включены следующие муниципалитеты:
 Агрестина
 Алтинью
 Барра-ди-Гуабираба
 Бониту
 Камосин-ди-Сан-Фелис
 Купира
 Ибиражуба
 Лагоа-дус-Гатус
 Панелас
 Сайре
 Сан-Жоакин-ду-Монти

Микрорегионы штата Пернамбуку